

События 
 24 января — Брайан Эпштейн становится менеджером The Beatles.
 16 августа — The Beatles выгоняют Пита Беста и на его место приходит Ринго Старр.
 23 августа — Джон Леннон женится на Синтии Пауэлл.
 Началась музыкальная карьера Стиви Уандера

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Вон Мидер за «The First Family»
 «Грэмми» за запись года — Тони Беннетт за «I Left My Heart in San Francisco»

Зал славы кантри 
 Рой Экафф

Выпущенные альбомы 
 Joan Baez in Concert — Джоан Баэз
 Peppermint twist (Адриано Челентано)
 Surfin' Safari — The Beach Boys (дебютный альбом)
 Bob Dylan — Боб Дилан (дебютный альбом)
 The Soulful Moods of Marvin Gaye — Марвин Гэй (дебютный альбом)
 Crying'' — Рой Орбисон

Лучшие песни года 
 «Up on the Roof» (The Drifters)
 «Please Please Me» (The Beatles)
 «I Can’t Stop Loving You» (Рэй Чарльз)
 «Boom Boom» (Джон Ли Хукер)
 «He’s a Rebel» (The Crystals)
 «The Loco-Motion» (Литл Ива)

Лучшие песни года (СССР) 
 «Течёт Волга» (Людмила Зыкина)
 «Я тебя подожду» (Майя Кристалинская)
 «А у нас во дворе» (Иосиф Кобзон)
 «Песня о друге» (Валентин Никулин)
 «Палуба» (Олег Анофриев)
 «Хорошие девчата» (квартет «Улыбка»)
 «Песенка о морском дьяволе» (Нонна Суханова)
 «Старый клён» (Люсьена Овчинникова и Николай Погодин)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «I Can’t Stop Loving You» (Рэй Чарльз)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «I Remember You» (Фрэнк Айфилд)
 Самая продаваемая пластинка в СССР — «Пусть всегда будет солнце» (Тамара Миансарова) и (Иосиф Кобзон)
 Самый продаваемый альбом в США и Великобритании — звуковая дорожка к фильму «Вестсайдская история» (Леонард Бернстайн)

Родились

Февраль 
 6 февраля — Эксл Роуз — американский музыкант, вокалист группы Guns N’ Roses
 7 февраля — Дэвид Брайан — американский музыкант, клавишник группы Bon Jovi
 10 февраля — Клифф Бёртон (ум. ) — американский музыкант, бас-гитарист групп Trauma и Metallica
 11 февраля — Шерил Кроу — американская певица, гитаристка и автор песен
 15 февраля — Сергей Вихарев (ум. ) — советский и российский актёр и хореограф, балетмейстер Мариинского театра

Март 
 2 марта — Джон Бон Джови — американский певец и музыкант, вокалист и гитарист группы Bon Jovi
 10 марта — Евгений Шейко (ум. ) — советский и российский дирижёр и музыкальный педагог
 15 марта — Стив Кой (ум. ) — британский музыкант, продюсер и композитор, барабанщик группы Dead or Alive

Апрель 
 8 апреля — Иззи Стрэдлин — американский музыкант, гитарист группы Guns N’ Roses
 13 апреля — Хиллел Словак (ум. ) — американский музыкант, гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 28 апреля — Петер Садло (ум. ) — немецкий ударник и музыкальный педагог

Май 
 5 мая — Дмитрий Рубин (ум. ) — советский и российский музыкант и поэт-песенник, участник групп «Секрет» и «Интеграл»
 9 мая — Дэйв Гаан — британский певец и музыкант, вокалист группы Depeche Mode
 18 мая
 Сандра — немецкая певица, вокалистка группы Arabesque
 Батырхан Шукенов (ум. ) — советский, казахский и российский эстрадный певец, музыкант и композитор, солист группы «А’Студио»
 26 мая — Колин Вирнкоумб (ум. ) — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы Black

Июнь 
 2 июня — Тагир Камалов (ум. ) — основатель, художественный руководитель и главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
 8 июня — Ник Роудс — британский музыкант, основатель и клавишник группы Duran Duran
 21 июня — Виктор Цой (ум. ) — советский певец, музыкант и автор песен, основатель и вокалист группы «Кино»
 29 июня — Юхан Камиц (ум. ) — шведский режиссёр и клипмейкер

Июль 
 7 июля —  (ум. ) — британский рок-певец, вокалист группы Shy
 18 июля — Джек Айронс — американский музыкант, барабанщик групп Red Hot Chili Peppers и Pearl Jam

Август 
 25 августа — Вивиан Кэмпбелл — ирландский музыкант и автор песен, гитарист групп Dio и Def Leppard

Сентябрь 
 14 сентября — Андрей Румянцев (ум. ) — советский и латвийский артист балета и балетный педагог

Октябрь 
 2 октября — Джо Лара (ум. ) — американский актёр и музыкант
 16 октября
 Фли — американский музыкант, бас-гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 Дмитрий Хворостовский (ум. ) — советский и российский оперный певец (баритон)

Ноябрь 
 1 ноября
 Энтони Кидис — американский певец и музыкант, вокалист группы Red Hot Chili Peppers
 Ирене Фарго (ум. ) — итальянская певица, актриса и телеведущая
 18 ноября — Кирк Хэмметт — американский музыкант, гитарист группы Metallica
 28 ноября — Мэтт Кэмерон — американский музыкант, барабанщик группы Pearl Jam

Декабрь 
 8 декабря — Марти Фридман — американский музыкант, гитарист группы Megadeth
 10 декабря
 Филипп Аиш (ум. ) — французский скрипач
 Кассия Эллер (ум. ) — бразильская певица и гитаристка
 26 декабря —  (ум. ) — шведская певица

Скончались 
 10 апреля — Стюарт Сатклифф (21) — британский музыкант, бас-гитарист группы The Beatles
 15 мая — Алексей Аксёнов (53) — советский композитор, музыковед и музыкальный педагог
 12 июня — Джон Айрленд (82) — британский композитор, органист и музыкальный педагог
 24 июня — Альф Андерсен (33) — норвежский флейтист
 20 июля — Тэруко Акацуки (41) — японская актриса и певица
 21 июля —  (65) — американский композитор, поэт-песенник и издатель
 23 августа — Ирвинг Файн (47) — американский композитор и музыкальный педагог
 26 декабря —  (70) — американский пианист и композитор

См. также

Примечания